Osoby o nazwisku Menken:
 Alan Menken (ur. 1949) – amerykański kompozytor muzyki filmowej
 August Menken (1858–1903) – niemiecki architekt
 Clemens Menken (1812–1907) – niemiecki prawnik
 Gottfried Menken (1768–1831) – niemiecki teolog
 Gottfried Menken (1799–1838) – niemiecki malarz i grafik
 Helen Menken (1901–1966) – amerykańska aktorka
 Johann Heinrich Menken (1766–1838) – niemiecki malarz
 Marie Menken (1910–1970) – amerykańska pisarka i reżyserka